Хиршман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиршман, Альберт (1915—2012) — американский экономист немецкого происхождения.
 Хиршман, Карл Антон Вильгельм (1877—1951) — вице-президент, генеральный секретарь и казначей ФИФА.